Beboede danske øer listet efter indbyggertal pr. 1. januar 2013. Danmark havde 78 beboede øer, idet Ertholmene har to beboede øer Christiansø og Frederiksø; derudover regnes Lindø til Langeland og Skalø til Fejø.

1 Inklusive Lindø

2 Inklusive Skalø

Se også 
 Danmarks største øer

Kilde 
 Statistisk Årbog 2013

 Beboede danske øer
Geografiske lister
Lister relateret til Danmark